Андре́й Евге́ньевич Петро́в:
 Петров, Андрей Евгеньевич (род. 1948) — альпинист, «снежный барс».
 Петров, Андрей Евгеньевич (род. 1971) — российский историк.